Металургс (футбольний клуб, Лієпая)
 Металургс (хокейний клуб, Лієпая)